Швейцарец Роджер Федерер — защитил свой прошлогодний титул.

Посев 

  Роджер Федерер (титул)
  Энди Роддик (первый раунд)
  Марат Сафин (второй раунд)
  Гастон Гаудио (третий раунд)
  Тим Хенмен (третий раунд)
  Рафаэль Надаль (отказ)
  Карлос Мойя (отказ)
  Андре Агасси (первый раунд)

<li>  Давид Налбандян (первый раунд)
<li>  Гильермо Кориа (четвертьфинал)
<li>  Йоахим Юханссон (первый раунд)
<li>  Гильермо Каньяс (второй раунд)
<li>  Иван Любичич (второй раунд)
<li>  Томми Робредо (третий раунд)
<li>  Николай Давыденко (полуфинал)
<li>  Радек Штепанек (второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди мужчин 2005